ACZ peut faire référence à :
 anciennement Henderson Field, aéroport de Wallace en Caroline du Nord, aux États-Unis ;
 .